Charles Mordaunt, III conte di Peterborough – politico e militare inglese
 Henry Mordaunt, II conte di Peterborough – nobile, militare e cortigiano britannico
 John Mordaunt – generale e politico britannico
 Penny Mordaunt – politica britannica